Andrea Zangara – politico italiano
 Emilio Zangara – ex calciatore italiano
 Giuseppe Zangara – anarchico italiano naturalizzato statunitense
 Vincenzo Zangara – giurista, accademico e politico italiano